Sotoserrano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sotoserrano (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Sotoserrano (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar